Ковалівська сільська громада — територіальна громада в Київській області
 Ковалівська сільська громада — об'єднана територіальна громада у Вінницькій області в 2016—2020 роках